Hush Puppies steht für:

 Hush Puppies (Schuhmarke), eine internationale Schuhmarke
 HushPuppies, eine französische Indie-Band
 Hush Puppy (Fernsehfigur), eine Fernsehfigur aus „Lamb Chop's Play-Along“
 Hushpuppy, ein Nahrungsmittel
 Hush Puppy, gelegentliche Bezeichnung für Basset Hound, eine Hunderasse